Příjmení Hopper nese více různých osobností:

 Brian Hopper (* 1943) – britský saxofonista
 Dennis Hopper (1936–2010) – americký fotograf, malíř, sochař, herec a režisér
 Edward Hopper (1882–1967) – americký malíř, grafik a ilustrátor
 Grace Hopperová (1906–1992) – americká matematička, informatička a důstojnice námořnictva Spojených států
 Hedda Hopperová (1885–1966) – americká novinářka
 Hugh Hopper (1945–2009) – britský baskytarista
 Tom Hopper (* 1985) – anglický herec

Externí odkazy